La communauté de communes de la Porte d'Alsace ou La Porte d'Alsace communauté de communes de la Région de Dannemarie de par sa dénomination officielle est une ancienne communauté de communes française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Grand Est.

Histoire 
Elle fusionne avec la communauté de communes de la Vallée de la Largue pour former la communauté de communes Porte d'Alsace-Largue au .

Composition 
Elle regroupait les 33 communes suivantes :

Compétences

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Site officiel de la communauté de communes de la Porte d'Alsace

Notes et références 

Porte d'Alsace
Toponyme évoquant l'Alsace